Il singolare del torneo di tennis Bank of the West Classic 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Patty Schnyder 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Kim Clijsters (Campionessa)
 Patty Schnyder (finale)
 Nicole Vaidišová (semifinali)
 Anna-Lena Grönefeld (quarti di finale)

 Daniela Hantuchová (primo turno)
 Ai Sugiyama (secondo turno)
 Shahar Peer (secondo turno)
 Katarina Srebotnik (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bank of the West Classic 2006